1. Cellokonzert steht für:

 1. Cellokonzert (Haydn)
 1. Cellokonzert (Penderecki)
 1. Cellokonzert (Saint-Saëns)
 1. Cellokonzert (Schostakowitsch)